Disturbance è il primo album del gruppo musicale brutal death metal italiano Hour of Penance, pubblicato nel 2003.

Contiene 10 tracce, proprio come i lavori a seguire.

Tracce

Formazione 
 Mike Viti - voce basso
 Enrico Schettino - chitarra
 Francesco DeHonestis - chitarra
 Mauro Mercurio - batteria

Note

Collegamenti esterni